Dugesia gonocephala és una espècie de triclàdide dugèsid que habita a l'aigua dolça d'Europa. L'espècie va ser originalment descrita per Antoine Louis Dugès l'any 1830 a partir d'espècimens collits a prop de Montpeller, França.

D. gonocephala és l'espècie tipus del gènere Dugesia i, per extensió, de la família dels dugèsids.

Durant molts anys es va considerar Dugesia gonocephala com una "superespècie" que incloïa nombroses "microespècies" d'Europa, Àsia i Àfrica.

Descripció 
Els espècimens vius d'aquesta espècie poden mesurar més de 18 mm de longitud i 3 mm d'amplada. Presenten un cap de forma triangular no gaire pronunciada amb dos ulls. Es donen casos d'ulls supernumeraris. Les ranures auriculars, corresponents als òrgans sensorials de les aurícules, no presenten pigment i es troben just darrere els ulls. Al marge anterior del cap hi ha de sis a vuit fossetes sensorials.

Filogènia 
Posició de D. gonocephala en relació a altres espècies de Dugesia segons el treball de Solà i col·laboradors (2013):

Cariologia 
D. gonocephala presenta un nombre bàsic de cromosomes de n = 8. La dotació diploide és 2n = 16.

Distribució 
D. gonocephala es distribueix per gran part d'Europa, incloent països com França, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca i Països Baixos.

Referències

Enllaços externs 

 D. gonocephala a la base de dades "Turbellarian taxonomic database" 

Gonocephala